HMS Grampus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Grampus (1731) 
 HMS Grampus (1743) 
 HMS Grampus (1746) 
 HMS Grampus (1750) 
 HMS Grampus (1795) 
 HMS Grampus (1802) 
 HMS Grampus (1784) 
 HMS Grampus (1910) 
 HMS Grampus (N56) 
 HMS Grampus (S04)

Grampus